APEX est un acronyme. Le nom commun apex (pluriel invariable), à l'origine un mot latin (pluriel ), signifie « sommet » ou « pointe ». L'adjectif correspondant, apical, qualifie ce qui se trouve au sommet ou à une extrémité, ou près de ceux-ci.

Acronyme 
Atacama Pathfinder EXperiment est un télescope dans le désert de l'Atacama au Chili.
APEX est un système d'unités utilisé pour calculer facilement des valeurs d'exposition en photographie.
 APEX Aviation est une société spécialisée dans la réalisation d'avions de sport.
 APEX est un acronyme d'Oracle Application Express, un outil d'Oracle Corporation, permettant le développement d'applications Web.
 APEX est un syndicat néo-zélandais.
 APEX est une marque de skimboard.
 APEX est un langage informatique développé en 1986 par EIP SA, spécifique au contrôle d'axes et aux automates des séries d'appareil E520 E500 E300 E100 N300. Le langage Apex est interprété dans le contrôleur, il permet ainsi depuis le PC un débogage du programme exécuté dans le contrôleur. Encore utilisé aujourd'hui, il est aussi utilisé sous le nom de MPL50 (Selectron).
 A.P.E.X. (Advanced Prototyp EXploration unit) est un film de science-fiction de Phillip J. Roth, datant de 1994.
 APEX est un langage de programmation imitant la syntaxe du Java disponible sur la plateforme Force.com de SalesForce.com.
APEX est le nom de l'album du rappeur Veerus feat Alpha Wann (1995), Nemir, Perso (Le Turf).
 APEX: The Story of the Hypercar est un film documentaire traitant des hypercars.
APEX Win est un racing team belge de sports automobiles.

Sciences et techniques

Aéronautique et parachutisme 
 En aéronautique, un apex est une surface fixe prolongeant l'emplanture d'une aile.
 L'apex peut désigner aussi le sommet de la coupole d'un parachute. Certains modèles, dits à pull-down apex, sont munis d'une suspente centrale plus courte qui tire le centre de la coupole vers le bas et lui donne une forme légèrement creusée.

Astronomie 
 L'apex est un point imaginaire de la sphère céleste vers lequel se déplace le système solaire.

Automobile 
 Les segments d'arête des moteurs Wankel sont appelés apex seals en anglais.
 Apex Motors est un constructeur automobile anglais.
  est une écurie automobile britannique (1996-2014).

Biologie 

 En anatomie des insectes, l'apex est l'extrémité d'un organe, la partie d'une pièce, d'un article ou d'un segment opposé à la base par laquelle il est attaché.
 En anatomie humaine, l'apex est l'extrémité conique d'un organe, le sommet du poumon en particulier.
 En biologie animale, un apex prédateur est un prédateur qui n'est la proie d'aucune autre espèce.
 En biologie de l'évolution, un groupe apical est le plus petit clade contenant un ensemble donné d'espèces actuelles, c'est-à-dire le clade engendré par leur dernier ancêtre commun et toutes les espèces descendantes, actuelles ou non.
 En botanique, l'apex est l'extrémité d'une racine ou d'une tige.
 En malacologie, l'apex est le point de départ de la coquille des mollusques.
 En mycologie, l'apex est l'extrémité du stipe ou le sommet de l'hyménophore (chapeau).
 En odontologie, l'apex est l'extrémité d'une racine dentaire.

Informatique 
 Dans le DNS un apex est le sommet d'une zone, là où on trouve les enregistrements NS et SOA. Si la zone ne comprend qu'un domaine, l'apex est ce domaine. Si la zone est plus complexe, l'apex est le domaine le plus court.
 L'entreprise Oracle propose une technologie appelée Oracle Application Express ou APEX.

Mathématiques 
 En géométrie, un apex est le sommet d'un cône ou d'une pyramide.

Minéralogie et sciences de la Terre 
 Les feuillets des phyllosilicates comportent des couches tétraédriques formées par la polymérisation plane de tétraèdres  ou . Dans chaque tétraèdre trois atomes d'oxygène sont dans le plan alors que le quatrième, dit oxygène apical, pointe en dehors du plan. Tous les oxygènes apicaux d'une couche pointent du même côté du plan.
 En géomorphologie, un apex est la pointe amont d'un cône alluvial, au niveau du débouché d'un cours d'eau.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 En phonétique articulatoire, l'apex désigne la pointe de la langue (voir consonne apicale).
 En calligraphie et en typographie, l'apex est l'empattement supérieur d'une lettre ou l'élément prolongeant une lettre à son sommet.
 En écriture, dans l’antiquité romaine, l’apex est un signe diacritique ressemblant à un accent aigu et utilisé dans certaines inscriptions latines pour signaler des voyelles longues.

Culture et société

Astronomie 
 Un apex est une planète ou point situé au sommet d'un triangle isocèle formé par une combinaison d'aspects (« carré en T », « Yod », etc.).

Cinéma 
 Apex, film américain de chasse à l'homme de 2021.
 A.P.E.X., film américain de cyborg de 1994.

Habillement 
 Dans l'Antiquité romaine, un apex est un petit bâton enroulé de laine porté sur le sommet du bonnet conique en cuir blanc des flamines, ou ce bonnet lui-même.

Jeux vidéo 
 Apex, un moteur de jeu développé par le studio de développement suédois Avalanche Studios
 Apex Legends, un jeu vidéo de type battle royale de Respawn Entertainment
 APEX, jeton utilisable dans le MMORPG ArcheAge
 apEX, de son vrai nom Dan Madesclaire, est un joueur professionnel français de Counter Strike: Global Offensive.

Musique 
 Apex est un label discographique de musique classique, appartenant au groupe Warner Classics.
 Apex est le nom d'un des albums de Excision (musicien)

Sports 
 The Apex Predator est le surnom du catcheur Randy Orton.
 En sport automobile, cela désigne le point de corde d'un virage.
 Apex, tournoi de sport électronique.
Au golf, le point le plus haut atteint par la balle, sur sa trajectoire de vol

Transports 
 Apex est une marque de trottinette freestyle.
 Dans l'aérien, un billet APEX est un billet d'avion à tarif réduit, payé d'avance pour des dates fixes de départ et de retour, non modifiables.
 Apex est une marque d'éléments de voiture pour le tuning

Toponyme 

 Apex, une communauté du Nunavut au Canada ;
 Apex, une ville de Caroline du Nord aux États-Unis ;
 Apex Mountain, un sommet de Colombie-Britannique au Canada ;
 , une station de ski en Colombie-Britannique au Canada.